Кеша:

 Ке́ша — краткая форма мужского личного имени Иннокентий.
 Кеша (род. 1987) — американская певица.
 Кеша — один из персонажей мультсериала «Ми-ми-мишки».

См. также 
 Попугай Кеша